Мередіт Макґрат була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Наталі Тозья виграла титул, перемігши у фіналі Яюк Басукі з рахунком 2–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Іріна Спирля (півфінал)
  Наталі Тозья (Чемпіонка)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (фінал)
  Анн-Гель Сідо (3-тє коло)
  Домінік Ван Рост (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Лінда Вілд (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Елс Калленс (2-ге коло)
  Александра Фусаї (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (3-тє коло)
  Сара Пітковскі (1-ше коло)
  Лариса Нейланд (2-ге коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1997 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

1997
DFS Classic, одиночний розряд